José Vieira ist der Name folgender Personen:

* José Vieira (Ruderer) (* 1932), portugiesischer Ruderer 
 José Vieira (Filmemacher), portugiesischer Filmemacher 
 José Vieira de Lima (* 1931), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von São Luíz de Cáceres
 José Vieira da Silva (* 1953), portugiesischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 José Aristeu Vieira (* 1952), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Luz
 José Manuel Duarte Vieira (1952–2013), portugiesischer Elektroingenieur und Manager
 José Pedro Machado Vieira (* 1959), portugiesischer Diplomat

Siehe auch:
 José Viera y Clavijo (1731–1813), spanischer Geistlicher, Universalgelehrter und Dichter